Трекер или tracker (от  «прослеживать, оставлять след, намечать курс») может означать:
 Трекер (программа) — компьютерная программа для создания музыкальных композиций.
 Трекерщик, трекер — композитор, пишущий трекерную музыку.
 Трекер (специальность) — специалист, отвечающий за организационную поддержку команды стартапа.
 Трекер (устройство ввода) — жаргонное название систем отслеживания движений головы.
 BitTorrent-трекер — сервер, хранящий информацию о клиентах сети Bittorrent.
 GPS-трекер — устройство для дистанционного отслеживания местоположения.
 Tracker (BeOS) — стандартный файл-менеджер операционной системы BeOS.
 OpenTracker — файл-менеджер в BeOS, созданный на основе исходников Tracker.

 Tracker (локальный поисковик) — система персонального поиска для Linux и Unix-подобных операционных систем.

 Tracker — студийный альбом Марка Нопфлера.

См. также 
 Треккеры — поклонники научно-фантастической вселенной «Звездный путь» (Star Trek).
 Трек.
 Трекинг.
 Яндекс.Трекер.